Елена Андреевна Вечто́мова () — русская советская писательница, поэтесса и прозаик, журналистка.
Мать генетика академика Сергея Инге-Вечтомова. Жена поэта, прозаика, моряка, журналиста, историка Юрия Инге.

Детство. Юность 
Родившаяся в семье священнослужителей и врачей (отец Андрей Александрович Вечтомов — пластический хирург и университетский преподаватель, чьи предки в течение нескольких поколений окормляли церкви уральских приходов, мать — Любовь Васильевна Бекенская, её предки были изгнаны из Варшавы за участие в восстании Тадеуша Костюшко. Елена Вечтомова ещё в детстве впитала демократический и бунтарский взгляд на жизнь. Надо вспомнить, что, по семейному преданию, один из её дедов-священников был исторгнут из лона православной церкви за панихиду по невинно убиенным 9-го января — «кровавое воскресенье», как «сеющий революционные настроения», т.о. поиски справедливости Еленой видятся исторически предопределенными. Жизненный опыт развил у Елены волю: в советское время нельзя было вспоминать дворянское происхождение. И, наконец, умение затаиться пригодилось при развитии версии «прибалтийского» происхождению мужа, поэта Юрия Инге, являвшегося этническим немцем. Елена Вечтомова искала реализации творческих способностей, ещё в гимназические годы играя в театральной студии.

Литературная среда 1930-х 
УралАПП (Уральская ассоциация пролетарских писателей) выдвинул её в правление ПАПП (Пермская организация). Позже Елена Вечтомова находилась в рядах ЛАПП. Участвуя в живой газете «Кузница» пермского гос. ун-та вместе с Евгением Пермяком, Елена Вечтомова печатает первые стихи и статьи в альманахе ПГУ (Пермский гос. ун-т) и газ. «Звезда» (ст. «Курья» и др., июнь 1926). Тогда же литературные опыты познакомили с казавшимся «излишне богемным» Аркадием Гайдаром. После бравурного визита юной поэтессы в газ. «Комсомольская правда» к Иосифу Уткину, в «Молодую гвардию» и «Октябрь» и встречи с Александром Безыменским в 1927 году стихи её появляются в моск. прессе (Вечерняя Москва. 1928, сент.). Итогом краткого общения с Владимиром Маяковским на его выступлении в Перми 1 февр. 1928 года стал окончательно сделанный выбор пути в литературе. В 1930-м окончив историко-филологический ф-т ЛГУ в одной бригаде с Ольгой Берггольц и Николаем Молчановым, Вечтомова ведёт литконсультацию в журнале «Резец» и вливается в литературный процесс Ленинграда, в том числе сотрудничая в журналах «Чиж» и «Ёж». Типография Березина, журналы «Ленинград» (сперва, до 1939 года, «Резец») и «Перелом» ― по одному столу на редакцию, ГИЗ, Дом печати — литературный котёл бурлил. Друзья и коллеги печатались в «Звезде», для публикации в которой Вечтомова и получила от Анны Ахматовой стихотворения «Он, сам себя сравнивший с конским глазом». Несомненно, важным для Вечтомовой-поэта являлось ощущение себя составляющей литературного движения. Ощущая поэзию и творчество Николая Тихонова как руководство, Елена Вечтомова прислушивалась к его советам и стремилась к совершенству, недоумевая, почему отодвигалась (параллельно с «Торжеством земледелия» Николая Заболоцкого) до 1933 года публикация её стихов в ставшем родным журнале «Звезда».

Встреча с поэтом Юрием Инге (1930) сделала жизнь критичной и активной писательницы ещё ярче. Совместные поездки по стране явились почвой для новых тем и стремлений. Будучи борцом по натуре, Вечтомова всегда «лезла в самые горячие места», по её собственным словам. Поэмы и стихи 1930-х ложились на музыку («Хорошая погода», муз. В. Соловьева-Седого, 1936; «Песня о весне и радости», муз. М. Юдина, 1936), звучали по радио — в радиокомпозициях («Трое в одной лодке», ред. Оскольский и Квитницкая: песни «Спать», «Темза», «Сборы»; все ― 1935), «Все хорошо, что хорошо кончается», муз. Ж.-Б. Векерлена (1936), появлялись в журналах «Литературный современник» (1934. № 2; 1940. № 1), «Юный пролетарий» (1936. № 2), «Искусство и жизнь» (1941. № 1), «Звезда» (1933. № 1, 5, 6; 1934. № 5) и «Ленинград».

Жизнь Вечтомовой освещена звездным светом эпохи ― одно поколение и совместная работа с Александром Прокофьевым, обериутами, Всеволодом Рождественским (он был редактором её книги «Своими словами», научив ещё внимательнее относиться к слову, ведь, по словам самой Вечтомовой, он был «идеальным редактором, не навязывал свою волю и вкусы»), Борисом Четвериковым, Борисом Лихаревым, Николаем Брауном и др. Слушая выступления Бориса Пастернака в ленинградской капелле в 1934 году, Елена Вечтомова снова и снова постигает величие и силу поэтического слова.

Яркое непосредственное ощущение поэзии находится в согласии с чувством долга и верой в правильность всего происходящего, которые вели по пути, официально приветствуемому. Мы знаем, что было с теми, кто пытался противиться партийной линии реализма социалистической действительности. В период финской войны Вечтомова надевает шинель с будёновкой, собирает материал, пишет очерки и стихи во фронтовые газеты Карельского перешейка («Нет, мы не только воевали…» (1940) и др.).

Великая Отечественная война. Блокада Ленинграда 
Вскоре после начала Великой Отечественной войны пришло известие о гибели в Балтийском море при переходе из Таллина в Кронштадт кораблей КБФ мужа, поэта Юрия Инге. От эвакуации Елена Вечтомова отказалась и вместе с сыном осталась в блокадном Ленинграде. «Что наше горе, наши беды, / Мы знали, стоя над Невой: / Весь Ленинград — залог победы, / Корабль, готовый выйти в бой» («Награда». 1945). Читала стихи на радио, в госпиталях, на кораблях, в Доме писателей им. В. В. Маяковского на улице Воинова (теперь — Шпалерная), готовила к изданию сборники Инге, печаталась в журналах. Делала репортажи для газеты «На страже Родины» («…Отряд не повернет домой, / Пока противник жив». «О маленьком корабле». 1942). После ранения в 1942 году Вечтомова работала для ПУБАЛТа над недописанной историей минного заградителя «Марти», что не завершил Инге, писала очерки и стихи для газет Волховского фронта.

Награждена медалями «За оборону Ленинграда» и «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.». «В качестве военного корреспондента принимала участие в боевых действиях на суше и на море. Была ранена и снова вернулась в строй. Её стихи, фронтовые репортажи и очерки идут к сердцам со страниц газет и журналов, звучат в эфире. Именно в блокадном Ленинграде, в 1942 году, по рекомендации Николая Тихонова она становится членом Союза советских писателей». В конце войны её принимают в коммунистическую партию.
Счастье прорыва блокады Елена Вечтомова встретила вместе с друзьями, в Доме радио: «Друг, товарищ, там за Ленинградом, / Ты мой голос слышал за кольцом. / Дай мне руку! Прорвана блокада. / Сердце к сердцу — посмотри в лицо» («18 января 1943 года». 1943).

Послевоенное творчество 
Искренняя убежденность в том, чем она занималась, формировала стиль и саму тему творчества ― с сознанием необходимости и от души переводила стихи писателей социалистических республик, рассказывала в очерках о своих современниках, искренне трудившихся во славу послевоенной страны. Командировка в Ригу в нач. 1950-х принесла цикл стихов о Латвии ― «Сольвейг» (1949), «Случай в музее» (1950), «Музей под открытым небом» (1951), новые переводы и работу с Вилисом Лицисом ― составление и редактура его книги «Новеллы и рассказы» (1951). «…стихи Вечтомовой задушевные и правдивые. В них очень верно отображена эпоха, время „великих строек“, страна мечтателей, страна учёных, страна героев, победителей. О подвиге народа в годы Великой Отечественной войны, в которой участвовала и сама, она рассказывает без напускного пафоса, простыми, скупыми „своими словами“, превозмогая боль утрат. Её творчество документально. Это летопись послереволюционного периода, а сама автор — летописец. В том, что ей пришлось понести утраты, она никого не упрекает. Она заранее знала, что ждет её на избранном пути, поэтому спокойно переносит выпавшие на её долю несчастья» (В. Т. Немова).

Проза. Публицистика 
В 1960-е «Повесть о матери», книга о Марии Александровне Ульяновой, матери Ленина, о трагедии семьи просветителей и врачей, выходит на языках стран социализма и советских республик (латышский, татарский, украинский, белорусский, болгарский, немецкий и др.).

Творческая жизнь, то есть собственно жизнь, Елены Вечтомовой состояла из каждодневных подвигов и событий, притягиваемых энтузиазмом цельной личности. Она продолжает писать о своих современниках. Так, характерен вниманием к человеку и его таланту очерк о друге юности, художнике, прекрасном ленинградском графике, иллюстраторе классической русской литературы, Викторе Морозове. В её прозе нет громких фраз, есть атмосфера времени («О тех, кто обойден вниманием» // Вечерний Ленинград. 1954. 7 дек.; «Город в открытом море» // Глобус: Сб. М., 1960). Хорошо знавшая Елену Вечтомову с давних времен Елена Серебровская так характеризовала её человеческие качества: «Главная черта русской культуры — объединительная энергия, в том числе в готовности к дружбе с малочисленными народами нашей великой России. В. переводила их стихи, и в каждом переводе пыталась сохранить ощущение источников национальной культуры… Вечтомова — документальное доказательство того, что люди с чистой совестью — не редкость» (Серебровская Е. 1999).

Борьба за мир. Литературное объединение «Радуга» 
В 1970—1980-е, кроме активного участия в Комитете защиты мира (медаль «Борец за мир»), в ЛО СП Вечтомова была председателем секции документально-художественной прозы, вела занятия в ЛИТО «Радуга», из которого вышли писатели Олег Кадкин, Александр Люлин, писатель и издатель Андрей Романов (изд. АССПИН), Зоя Лелекова, Юрий Оболенцев и др., печаталась в журналах «Нева», «Октябрь», «Аврора» (Стихи 1973. № 5), «Звезда» («Тропы и судьбы». «Рыцари нового искусства» № 3); газетах «Вечерний Ленинград», «Ленинградская правда» и др. Важное место занимала редакторская работа с участниками войны («Люди, победившие смерть». Литзапись воспоминаний Григория Сыркова. Л., 1968; «Специальное задание» // Шла война: Сборник. Л., 1975). Вместе с историком искусства Сергеем Ивановичем Дмитриевым, директором музея Мухинского училища, создала музей Юрия Инге в стрельнинской библиотеке им. Ю.Инге.

Семья 
 Муж — поэт Юрий Инге.
 Сын — академик, генетик Сергей Инге-Вечтомов.
 Внучка — Мария Сергеевна Инге-Вечтомова, журналист.

Книги. Отдельные издания 
 1939 — «Своими словами: Стихотворения». — Л.,
 1944 — «Капитан Борис Бухвалов: Очерк. —Л.,
 1951 — «Улица звёзд: Стих». — Рига,
 1957 — «Янтарное море: Стих». — Л.,
 1961 — «Земное счастье: Докум. повесть». — Л.,
 1969 — «Здесь печаталась «Правда»: Очерк». — М.-Л.,
 1972 — «Повесть о матери: Повесть». — Л.,
 1972 — «Повесть о матери: Повесть». — 2-е изд., доп». — Л.
 1975 — «Товарищ Женя: Повесть». — Л.,
 1977 — «Дорожить любовью: Очерки». — Л.,
 1986 — «Звездопад». — Л.

Произведения в сборниках 
 Его советы (О выст. Маяковского) // Смена. Л., 1953. 19 июл.; Вернулось море к Ленинграду // Лен. альм. Сб. 1954. № 9; Стихи // Девятьсот дней. Сб., 1957; Звезды делают на земле. Очерк // Нева 1961. № 11; В. Каменский. Лето на Каменке // Звезда. 1962. № 8; Балтика была его жизнью. Белые ночи. Сб. Л., 1978; Звездопад: Стих. Л., 1986; Своими словами // О Всеволоде Рождественском. Воспоминания. Письма. Дневники. Л., 1986; Две повести. Л., 1987.
 Лит.: Лукницкий П. Ленинград действует. М., 1964; Солсбери Г. 900 дней. Блокада Ленинграда. М., 1973; Зрянина Т. <Предисл.> // Молодежь Эстонии. 1977. янв.; Она же. …И вновь к вам пути отыскал // Советская Эстония. Таллин, 1979; Вишневский В. Битва ― до победного конца // Писатели Балтики рассказывают. М., 1981; Петровскй Ю. Величие и боль Ленинграда // Звезда. 1981. № 5; Зрянина Т. Нужна работа крупного калибра // Молодежь Эстонии. 1983. 11 сент.; Рубашкин А. Слово звучавшее // День поэзии. Л., 1985; Кузнецов В. [Предисл.] // В. Серебровская Е. [Предисл.] // В. Две повести. Л., 1987; Гурвич В. Боевые, горячие, глубокие… // День поэзии — 1987. Л., 1987; Эвентов И. Романтика моря // Давние встречи. Л., 1991; Серебровская Е. К 90-летию Е. Вечтомовой // ЛГ. 1999, янв.; Немова В. Лишний вес. Магнитогорск, 2009.

Адреса 
С июня 1935 г. — набережная канала Грибоедова, д. 9.

Память 
Похоронена на Северном кладбище в Парголове.

Примечания

Ссылки 

 Энциклопедический словарь "Литераторы Санкт-Петербурга. XX век". Вечтомова Елена Андреевна 

Русские поэты
Русские писатели по алфавиту
Русские писатели XX века
Похороненные на Северном кладбище (Санкт-Петербург)